Booton est un patronyme et homonyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1906-1976), joueur de football anglais

 (né en 1941), joueur de cricket irlandais

Toponyme

, communauté non incorporée de Virginie-Occidentale

, village du Norfolk

Voir aussi
Buton, île de l'Indonésie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme